Piratka i Kapitano (fr. Pirata et Capitano, 2016) – francuski serial animowany stworzony przez Emilio i Jesusa Gallego, Davida Cantolla, Balthazara Chapuisa oraz François Narbouxa. Wyprodukowany przez wytwórnię Millimages.

Premiera serialu odbyła się we Francji 19 października 2016 na francuskim kanale France 5. W Polsce premiera serialu odbyła się 19 czerwca 2017 na antenie MiniMini+.

Opis fabuły 
Serial opisuje perypetie dwójki bohaterów – energicznej i szlachetnej dziewczynki Piratki oraz chłopca Kapitano, którzy podróżują statkiem o nazwie Różowa Czaszka. Wraz z członkami załogi – Wibo, Roberto i Gwiezdnymi Piratami, przyjaciele przeżywają niesamowite przygody, a także odkrywają ukryte skarby.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie platformy nc+ – STUDIO PUBLISHING
Wystąpili:
 Antoni Scardina – Kapitano
 Paweł Szczesny – Wibo
 Joanna Pach-Żbikowska –
 Gwiezdni Piraci,
 Inka
 Mirosław Wieprzewski – Roberto
 Mikołaj Klimek –
 Dodo Nicpoń,
 Jednoząb
 Janusz Wituch –
 pan Szczypek,
 Kapitan Homar
i inni

Lektor: Maciej Gudowski

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2016